Personen uit de Bijbel
 Jonathan (zoon van Saul), de oudste zoon van Saul, vooral bekend vanwege de vriendschap met de latere koning David
 Jonathan (zoon van Abjathar), een secretaris en raadgever van koning David
 Jonathan (hogepriester), een hogepriester uit het boek Nehemia
Overig
 Johannes Petrus Hasebroek, een Nederlands schrijver, ook bekend onder het pseudoniem Jonathan
 Jonathan (voornaam), een jongensnaam
 jonathan (appel), een appelsoort
 Jonathan (strip), Zwitserse stripreeks van Cosey
 Jonathan (televisieserie), een televisieserie
 VV Jonathan, een voetbalclub uit Zeist
 Jonathan Aspas Juncal, een Spaans voetballer, kortweg Jonathan genaamd
 Jonathan (film), een Amerikaanse film uit 2018
 Jonathan (schildpad), oudste bekende schildpad, levend op het eiland Sint-Helena